Dornberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Dornberg (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Dornberg (Bielefeld), Stadtbezirk von Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Dornberg (Ensdorf), Ortsteil der Gemeinde Ensdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Dornberg (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Dornberg (Hardheim), Ortsteil von Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Dornberg (Hessen), Stadtteil von Groß-Gerau, Landkreis Groß-Gerau, Hessen
in Österreich:
 Dornberg (Gemeinde Asperhofen), Katastralgemeinde von Asperhofen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

in Polen:
 Dornberg (Kreis Johannisburg, Ostpreußen), historischer deutscher Name von Ciernie, Ortschaft der Landgemeinde Prostki, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Slowenien:
 Dornberg, deutscher Name der Gemeinde Trnovska vas, Region Štajerska

Dornberg ist der Name folgender Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Dornberg (Heilbronn) (344,5 m), in Heilbronner Bergen bei Heilbronn, aber nahe Obergruppenbach, Baden-Württemberg
 Dornberg (Mittelfranken) (333 m), nahe Tennenlohe (Erlangen) im gemeindefreien Gebiet Forst Tennenlohe, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Dornberg (Lipper Bergland) (240,1 m), in Herford-Schwarzenmoor, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen

Dornberg ist der Name folgender Burgen und Schlösser:
 Schloss Dornberg, Burg/Schloss bei Groß-Gerau, Landkreis Groß-Gerau, Hessen

Dornberg ist der Name von Adelsgeschlechtern:
 Dornberg (Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlecht zu Burg Dornberg bei Groß-Gerau
 Dornberg (Fränkisches Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht zu Burg Dornberg bei Dornberg, Ansbach

Dornberg ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Dornberg (* 1959), deutscher Psychosomatiker und Philosoph

Siehe auch:
 Dörnberg
 Dornburg
 Dornsberg
 Tornberg